Interdizione aerea – uso di attacchi aerei preventivi contro obiettivi nemici da parte di una aviazione militare
Arma contraerea – tipo di arma che dirige la sua offesa specificamente contro bersagli aerei
Zona di identificazione di difesa aerea – spazio aereo nel quale, per entrare, gli aeromobili devono rispettare particolari procedure, elaborate non tanto per facilitare il controllo del traffico aereo, ma principalmente a vantaggio della difesa aerea e della sicurezza nazionale